Pueblo Nuevo (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Córdoba
Pueblo Nuevo (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Suchitepéquez
Pueblo Nuevo (metrostation) van de metro van Madrid
Pueblo Nuevo (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Estelí
Pueblo Nuevo (Venezuela), een gemeente in Venezuela